

Cinema
 Vendico il tuo peccato (Obsession) – film del 1949 diretto da Edward Dmytryk
Obsession - Complesso di colpa (Obsession) – film del 1976 diretto da Brian De Palma
Obsession – film del 1997 diretto da Peter Sehr
Obsession (Hush) – film del 1998 diretto da Jonathan Darby

Letteratura 
 Obsession – romanzo di Ramsey Campbell del 1985
 Obsession – romanzo di Jonathan Kellerman del 2007
 Obsession – romanzo di Valentina C. Brin del 2013

Musica
 Obsession – gruppo musicale rock statunitense
 Obsession – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Obsession – album degli UFO del 1978
 Obsession – canzone e singolo del gruppo synthpop statunitense Animotion del 1984
 Obsession – album dei Blue System del 1990
 Obsession: The Best of Animotion – raccolta del gruppo synthpop statunitense Animotion del 1996
 Obsession – album di Tony Hadley del 1995
 Obsession – album degli Eighteen Visions del 2004
 Obsessión – album di Hevia del 2007
 Obsession – album di Shayne Ward del 2010
 Obsession – album degli Exo del 2019
 Obsesión – singolo degli Aventura
 Obsessions – singolo di Marina and the Diamonds

Persone
Obsession – attrice pornografica statunitense

Altro
Obsession – profumo di Calvin Klein
 L'ossessione (Obsession), episodio della seconda stagione della serie classica di Star Trek

Pagine correlate
Ossessione (disambigua)